Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 1997 v Španiji, kjer je pod vodstvom selektorja Andreja Urlepa v svojem tretjem nastopu osvojila štirinajsto mesto. V predtekmovalni skupini B je proti litvanski, francoski in izraelski reprezentanci osvojila četrto mesto s tremi porazi. V tekmah za trinajsto do šestnajsto mesto je premagala bosansko-hercegovsko reprezentanco, izgubila pa proti ukrajinski.

Postava 
Selektor:  Andrej Urlep

Tekme

Prvi krog - skupina B

Za 13. do 16. mesto

Statistika 

|-
| Nesterovič, Radoslav
| 5
| 147
| 33/55
| 60,0
| 0/0
| 0,0
| 2/6
| 33,3
| 13
| 30
| 43
| 3
| 20
| 3
| 9
| 0
| 68
| 13,6
|-
| Zdovc, Jure
| 5
| 150
| 12/19
| 63,2
| 7/20
| 35,0
| 11/17
| 64,7
| 0
| 6
| 6
| 11
| 20
| 9
| 15
| 0
| 56
| 11,2
|-
| Milič, Marko
| 4
| 122
| 15/27
| 55,6
| 2/13
| 15,4
| 11/18
| 61,1
| 6
| 5
| 11
| 7
| 15
| 12
| 6
| 0
| 47
| 11,8
|-
| Alibegovič, Teoman
| 4
| 64
| 20/29
| 69,0
| 2/10
| 20,0
| 1/3
| 33,3
| 3
| 7
| 10
| 1
| 13
| 5
| 4
| 0
| 47
| 11,8
|-
| Jurkovič, Ivica
| 5
| 100
| 14/26
| 53,8
| 0/1
| 0,0
| 17/23
| 73,9
| 9
| 10
| 19
| 2
| 15
| 4
| 13
| 0
| 45
| 9,0
|-
| Gorenc, Boris
| 5
| 146
| 12/25
| 48,0
| 2/7
| 28,6
| 14/24
| 58,3
| 0
| 5
| 5
| 9
| 16
| 11
| 6
| 0
| 44
| 8,8
|-
| Tušek, Marko
| 4
| 87
| 10/31
| 32,3
| 0/0
| 0,0
| 6/10
| 60,0
| 2
| 6
| 8
| 5
| 11
| 4
| 7
| 0
| 26
| 6,5
|-
| Daneu, Jaka
| 5
| 98
| 4/11
| 36,4
| 2/12
| 16,7
| 2/2
| 100,0
| 0
| 6
| 6
| 9
| 10
| 8
| 3
| 0
| 16
| 3,2
|-
| Trifunovič, Radovan
| 4
| 75
| 2/10
| 20,0
| 0/1
| 0,0
| 3/6
| 50,0
| 1
| 2
| 3
| 3
| 6
| 4
| 5
| 0
| 7
| 1,8
|-
| Jagodnik, Goran
| 2
| 11
| 1/2
| 50,0
| 0/0
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
| 2
| 1,0
|-
| Skupaj
| 5
| 
| 123/235
| 52,3
| 15/64
| 23,4
| 67/109
| 61,5
| 34
| 78
| 112
| 50
| 127
| 61
| 68
| 0
| 358
| 71,6
|}

Zunanje povezave
 fibaeurope.com 

1997
Evropsko prvenstvo v košarki 1997
1997 v Sloveniji